Oreocharis kan syfta på:

 Oreocharis (djur) – ett släkte fåglar
 Oreocharis (växter) – ett släkte växter